Magnetno polje ima več pomenov:

 Magnetno polje, prostor okoli magnetov, po katerih teče električni tok
 Magnetna polja (Les Champs Magnétiques), nadrealistična pesniška zbirka Andreja Bretona in Philippa Soupaulta